Unter FC Superfund Pasching kennt man folgende Vereine:

 ASKÖ Pasching, einem österreichischen Fußballverein, der 1946 gegründet wurde, von 2002/03 bis 2006/07 als FC Superfund Pasching bzw. nur als FC Superfund auftrat und in der österreichischen Fußball-Bundesliga spielte, zuletzt 2007/08 bis 2009/10 als SK Austria Kärnten. 
 FC Pasching, einem 2007 als FC Superfund Pasching neu gegründeten Verein, der als Reaktion auf die Vereinsverlegung des ASKÖ Pasching nach Kärnten gegründet wurde, heute aber nur noch als FC Pasching auftritt